Pilu se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Pilu, comună în Județul Arad, România.

Localități
 Pilu, sat în comuna Põltsamaa, Estonia.